God Warriors è il nome originale di due gruppi di personaggi dei Cavalieri dello zodiaco

Cavalieri di Asgard, apparsi nell'anime
Guerrieri del Nord, apparsi nel secondo OAV, L'ardente scontro degli dei